18-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике проводился с 6 по 11 августа 2002 года на Олимпийском стадионе в городе Мюнхен (Германия).

Общий зачёт 
(Выделена принимающая страна)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Рекорды 
В первый же день чемпионата британская спортсменка Паола Радклифф установила рекорд Европы в беге на 10000 метров.

Примечания

Ссылки 
 www.time-to-run.com The European Championships 2002 — Munich Germany

2002
Август 2002 года
Спорт в Германии в 2002 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Чемпионаты Европы в 2002 году